Andre Mijatović (1979) – ex calciatore croato, di ruolo difensore
 Cvijetin Mijatović (1913-1993) – politico jugoslavo
 Dejan Mijatović (1968) –  allenatore di pallacanestro serbo
 Mario Mijatović (1980) – calciatore croato, di ruolo attaccante
 Nenad Mijatović (1987) – ex cestista montenegrino
 Predrag Mijatović, detto Pedja (1969) – dirigente sportivo ed ex calciatore montenegrino, di ruolo attaccante